Der Begriff Visierung steht für

 allgemein die Zieleinrichtung bei Waffen oder Mess- und Sichtgeräten
 Visier (Waffe)
 Suchfernrohr
 Fadennetz
 die Entwurfszeichnungen und Baumodelle in der bildenden Kunst, siehe Visierung (Kunst)
 die Einschrift bzw. Ausstellung eines Visums